Natty est, en français, un des diminutifs du prénom Nathalie
 Natty Tardivel (née en 1965), danseuse des ballets de Redha et coco-girl
  (né en 1983), chanteur britannique de reggae
 Natty (bande dessinée) (2008), est une bande dessinée en deux tomes, au scénario d'Éric Corbeyran, dessin  de Melvil (Serge Meirinho), mise en couleur de Kness, et éditée par Dargaud